Het tennistoernooi US Open werd in 1998 bij de mannen voor de 118e keer gehouden. De als derde geplaatste Australiër Patrick Rafter won het toernooi voor de tweede keer door in de finale zijn landgenoot Mark Philippoussis met 6-3, 3-6, 6-2 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1998